Locomotion  – locomotiva a vapore del 1825

Musica
 Locomotion  – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1984
 The Loco-Motion  – brano del 1962
 Loco Motion  – album di Joe Loco del 1955

Videogiochi
 Loco-Motion  – videogioco arcade del 1982
 Locomotion  – videogioco del 1985 (C64, C16)
 Locomotion  – videogioco del 1992 (Amiga, Atari ST, C64, DOS)
 Chris Sawyer's Locomotion  – videogioco del 2004